Воронецький Андрій Максимович (1920—1972) — голова колгоспу; Герой Соціалістичної Праці.
 Воронецький Валерій Йосипович (* 1963) — білоруський дипломат.
 Воронецький Словян Ількович — заслужений працівник соціальної сфери України.
 Яків Воронецький — київський римо-католицький єпископ (1585—1588, номінований, але не затверджений Папою Римським).

Див. також 
 Воронецькі
 Воронецький замок
 Воронецький монастир

Примітки